Гранд-Анс (, ) — один из десяти департаментов Гаити. Административный центр — город Жереми.

В 2003 году из департамента был выделен новый департамент Нип с округами Мирагоан и Анс-а-Во.

Площадь департамента после разделения составляет 1912 км², население 425 878 человек (2009 год).

Округа и коммуны 
Департамент делится на 3 округа и на 12 коммун:

 Анс-д’Эно
 Анс-д’Эно (Anse-d’Ainault)
 Дам-Мари (Dame-Marie)
 Ируа (Les Irois)
 Корай
 Корай (Corail)
 Розо (Roseaux)
 Бомон (Beaumont)
 Пестель (Pestel)
 Жереми
 Жереми (Jérémie)
 Абрикот (Abricots)
 Тру-Бонбон (Trou-Bonbon)
 Морон (Moron)
 Шамбелан (Chambellan)

Департаменты Гаити